Le nom Bourgeais ou bourgeais peut faire référence à :

 un habitant de la commune de Bourg, dans la Gironde, en France ;
 côtes-de-Bourg, appelé aussi Bourg, un vin français d'appellation d'origine contrôlée produit autour de Bourg.